Suntory Sungoliath es un equipo de rugby japonés que participa en la Top League. El equipo está ubicado en Fuchū, Tokio y clásico rival son los Toshiba Lobos Valiente.

Palmarés 
 Todo-Campeonato de Japón
 Campeones: 1995, 2000, 2001, 2011, 2012
 Taza de Microsoft
 Campeones: 2007–08
 Todo-Campeonato de Compañía del Japón
 Campeones: 1995, 2001, 2002
 Campeonato de Liga superior
 Campeones: 2011–12

Historia 
El club estuvo establecido en 1980, y desde entonces han ganado el  All-Championship rugby de Japón en ocasiones numerosas. Han también competido en la Liga Superior recientemente formada desde su fundando en 2003. El equipo ha sido mejorando en la Liga sobre el pasado pocos años. Suntory Sungoliath famously Batió Gales 45-41 el sábado 3 junio 2001 whilst eran encima visita en Japón.

Plantel 
El actual equipo del Suntory Sungoliath es:

Jugadores notables anteriores 
 Tusi Pisi - Manu Samoa Mosca Internacional-medio
 Schalk Burger - Sudafricano Flanker
 Fourie du Preez
 Uche Odouza - Extremo, Inglaterra (Inglaterra 7 es)
 George Gregan @– australiano scrum-medio y el 2.º la mayoría de-capped jugador en historia de rugbi internacional.
 Pedregoso Havili - Tongan centro
 Toru Kurihara
 Simon Maling - anterior Todo cerradura Negra de 2001 a 2004
 Jamie Washington
 George Smith - anterior australiano flanker 2000-2009, 2013.
 Norma Hadley @– cerradura, capitán canadiense anterior, Bárbaro
 Glenn Ennis @– Núm. canadiense anterior8, Bárbaro

Referencias 

Deporte en Tokio
Equipos de rugby de Japón
Organizaciones fundadas en 1980